Piroska von Ungarn (; * 1088; † 13. August 1134) wurde als Tochter des ungarischen Königs Ladislaus I. und dessen Gemahlin Adelheid von Schwaben geboren.

Leben 
Piroska wurde 1104 die Gattin des späteren byzantinischen Kaisers Johannes II. Komnenos im Zuge eines politisch-dynastischen Ausgleichs zwischen Byzanz und Ungarn. Mit ihrer Heirat nahm sie den Namen Irene und den orthodoxen Glauben an. Sie spielte in der Politik nur eine geringe Rolle und widmete ihr Leben neben ihren acht Kindern vornehmlich dem christlichen Glauben. In der orthodoxen Kirche wird sie als Heilige verehrt.

Weblinks 
 Piroska. auf hungaria.org (englisch)

Einzelnachweise 

Kaiserin (Byzanz)
Heiliger (12. Jahrhundert)
Árpáde
⚭Piroska #Ungarn
Ladislaus I.
Geboren 1088
Gestorben 1134
Frau